Pavlo Arhypovych Zahrebelnyy (Павло Архипович Загребельний), fue un novelista ucraniano.

Biografía 
Pavlo Arhypovyc Zahrebelnyy nació el 25 de agosto de 1924 en la aldea de Soloshyne, Óblast de Poltava y falleció en Kiev el 3 de febrero de 2009. 

Fue condecorado Héroe de Ucrania, por sus trabajos, el 25 de agosto de 2004.

Obras 
Una de sus novelas más conocidas es Roksolana (1980), sobre la vida de Anastasia Lisovska, una chica de Galitzia que se convirtió en esposa del sultán Süleiman el Magnífico y realizó un papel prominente, durante el , en el Imperio otomano.

Sus obras han sido traducidas a 23 idiomas.

 Dyvo
 Epraksiya
 Yaroslav Mudryi
 Yevprasksiya
 Yuliya abo zaprosennya do samovbyvstva
 Pervomist
 Pivdennyi komfort
 Roksolana
 Smert' u Kyyevi
 Tysiacholitniy Mykolay

Referencias

Enlaces externos 
 Zahrebelnyy en la enciclopedia de escritores soviéticos (en inglés).

Escritores de Ucrania del siglo XX
Novelistas de Ucrania
Miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética
Galardonados con la Orden de la Amistad de los Pueblos